Inny ang. Other – termin z filozofii, socjologii, queer theory (zob. np.Inność a obcość w kontekście filozoficznym, Kim jest dziś Inny?)
 Inny – rzeka w Irlandii
 Inny (Other) – powieść Gordona R. Dicksona
 Inny (El otro) – film z 2007 w koprodukcji argentyńsko-niemiecko-francuskiej, reż. Ariel Rotter
 Inny (El mal ajeno) – hiszpański thriller z 2010

Zobacz też 
 Ten Inny – zbiór wykładów Ryszarda Kapuścińskiego
 Inny świat (wspomnienia) – książka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 Inny punkt widzenia – autorski program TVN24 Grzegorza Miecugowa